Per grammatica greca si può intendere:
La grammatica della lingua greca antica: Grammatica del greco antico
La grammatica della lingua greca moderna: Lingua greca moderna#Grammatica